Станіслав Дрогойовський — каштелян
 Станіслав Дрогойовський — абат

Дрогойовські